Импера́тор ( — «начальник», «властитель», от  — «повелеваю», «правлю»; в средневековой латыни отождествляется с терминами «военачальник», «полководец», позже — «император» в современном смысле) — титул монарха, главы империи. Изначально — титул предводителя римских легионов. Императри́ца — как правило, супруга правящего императора, иногда — правительница империи в своём праве.

Со времени римского императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) титул императора начал приобретать монархический характер. Последним императором в Римском государстве, не являвшимся правителем Рима, был Квинт Юний Блез, при принцепсе Тиберии (начало I века). В европейской традиции титул «император» всегда являлся претензией на лидирующее положение государства и связывался исторически именно с Римом. После падения Римской империи на Западе императорские инсигнии были отосланы на Восток, императору Флавию Зенону, и до 800 года император в Европе был только один — византийский. В 800 году в Риме «императором Запада» был провозглашён король франков Карл I Великий, однако Византийская империя долгое время не признавала этого титула за франкскими королями. В результате распада империи Карла Великого титул императора формально не исчез, но императоры практически не обладали каким-либо заметным могуществом. Ситуация изменилась с приходом к власти в Германии Оттона I, который был коронован в 962 году как «Римский император» и стал, таким образом, основателем Священной Римской империи. Четвёртый крестовый поход, приведший к распаду Византии, стал причиной образования нескольких государств, правители которых считали себя наследниками титула византийских императоров: Латинской империи, Никейской империи и Трапезундской империи. После восстановления Византии в 1261 году Никейская и Латинская империи перестали существовать (войдя в Византию) и, таким образом, с этого момента существовало три империи (Священная Римская, Византийская и Трапезундская). Давление турок-османов привело к падению сначала Византийской империи (1453), а немногим позже и Трапезундской (1461). Захватив Константинополь, османские султаны включили в свой титул словосочетание «император ромеев», претендуя таким образом на преемственность от Рима и Византии, однако турки, выпадавшие на тот момент из европейской историко-культурной парадигмы, не воспринимались таковыми в Европе и правители Османской империи именовались там преимущественно на восточный манер — «султанами».

Таким образом, до начала XVIII века в Европе существовала лишь одна империя — Священная Римская, правитель которой обладал большим авторитетом среди европейских монархов. Однако Пётр I, на тот момент — Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, желая утвердить возросший престиж своей страны после победы в Северной войне, объявил себя в 1721 году «императором всероссийским». Этот титул за русскими монархами был признан не сразу, но к середине XVIII века окончательно утвердился.

Наибольшее количество империй появилось в Европе в XIX веке. Так, во Франции в 1804 году (с целью восстановления империи Карла Великого с французским императором во главе) императорский титул был присвоен Наполеону Бонапарту, который в 1804 году стал «императором французов» Наполеоном I, возглавив I Империю. В том же 1804 году его примеру последовал император Священной Римской империи Франц II, объявивший себя императором Австрии, а в 1806 году он отказался от титула императора Священной Римской империи и та прекратила своё существование. Первая Империя во Франции перестала существовать в 1814 году, после поражения и первого отречения Наполеона. В 1852 году, после переворота, произведённого президентом Республики Луи-Наполеоном (племянником Наполеона Бонапарта), была основана Вторая Империя во Франции, а Луи-Наполеон был объявлен императором под именем Наполеона III. Империя пала в 1870 году, после поражения Франции в войне с Пруссией. В то же время Пруссия, усилившаяся после этой войны, объединила вокруг себя германские государства и стала ядром провозглашённой в 1871 году Германской империи, возглавляемой германским императором.

Императорами, в европейской традиции, провозглашали себя правители некоторых латиноамериканских государств, получивших независимость в XIX веке. Гаитянская империя была провозглашена в 1804 году, после отделения колонии от Франции и в подражание Наполеону. Она просуществовала всего два года, до 1806. Императором также провозгласил себя правитель Гаити Фостен I (1849—1859). Империя была провозглашена также в Бразилии после получения страной независимости. Кроме того, на два коротких периода (1822—1823 и 1863—1867 гг.) империя провозглашалась в Мексике.

В 1876 году английская королева Виктория была объявлена императрицей Индии; в 1936 году, после начала захватнической войны итальянского фашистского правительства против Абиссинии (Эфиопии) король Италии Виктор Эммануил III был провозглашён императором Эфиопии (явно в подражание английским королям — императорам Индии).

Термин «империя» также используется для обозначения правителей ряда восточных монархий (Иран, , Корея, Монголия, Япония, доколумбовы государства Америки, Эфиопия, доколонизационные государства Африки и Океании), при том что название титула на государственных языках этих стран не происходит от .

В начале XX века, в результате Первой мировой войны и вызванной ею революций, пали крупнейшие европейские империи: Российская — в 1917 году, Германская и Австро-Венгерская — в 1918. Процесс распада Британской империи начался после завершения Второй мировой войны и фактически завершился к 1980-м годам, когда империя распалась на ряд независимых и полунезависимых государств.

Формально термин «империя» применяется к государствам, получившим в Новое время обширные колонии на других континентах — Португальская колониальная империя, Испанская колониальная империя, Голландская и т. п. Однако правители этих государств никогда не имели титула императора. Исключение составляет английская королева Виктория, которая была коронована как «императрица Индии» — оставшись, однако, для своих английских подданных и остальных европейцев королевой.

Единственным действующим монархом с титулом император является император Японии (собственно тэнно; ранее из-за табуирования титула использовалось также слово микадо). В числе последних императоров XX века были монархи Эфиопии, Вьетнама, Маньчжоу-го, Кореи, а также самопровозглашённый император Центральноафриканской империи (1976—1979) Жан-Бедель Бокасса.

Титул императора используется во многих произведениях, в том числе в книгах (Падишахи-Императоры во вселенной «Дюны»), фильмах (император Палпатин в «Звёздных войнах») и играх (Император человечества в Warhammer 40,000).

Европа

Римская империя 

С падением Западной Римской империи (476, sm: Iordan «Gotica») титул императора сохранился на Востоке — в Византии. Впоследствии на Западе он был восстановлен Карлом Великим (800), а затем германским королём Оттоном I (962).

Византийская империя и её осколки

Латинская империя

Никейская империя 
 Феодор I Ласкарис (1206—1222)
 Иоанн III Дука Ватац (1221/1222-1254)
 Феодор II Ласкарис (1254—1258)
 Иоанн IV Ласкарис (1258—1259)
 Михаил VIII Палеолог (1259—1261)

Трапезундская империя

Франкская империя

Священная Римская империя 

Процессы становления единого государства в Священной Римской империи за всю историю её существования так и не были завершены, и она оставалась децентрализованным образованием со сложной феодальной иерархической структурой, объединявшей несколько сотен территориально-государственных образований. Во главе империи стоял император, избираемый коллегией курфюрстов. При этом титул императора не был наследственным, а власть императора никогда не была абсолютной и ограничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века — рейхстагом, представлявшим интересы основных сословий империи.

Российская империя 

В древнерусском языке вместо титула «император» использовался титул «царь», происходящий от одного из титулов римских императоров — «цезарь», соответственно вместо названия «империя» использовалось название «царство», хотя в документах с иностранными государствами, на латинском языке вместо слова «царь» использовалось слово «император». Так, Соловьёв в своей «Истории» пишет: «Наконец, в 1410 году псковские посадники и бояре съехались с рыцарями у Киремпе и заключили мир по старине, на псковской воле; в 1417 в Ригу приехал посол великокняжеский с двумя псковскими сановниками, и заключили договор о свободной торговле и непропуске врагов Ордена чрез псковские, а псковских — чрез орденские владения; в обидах положено искать управы судом, а не мечом; великий князь Василий в этой грамоте называется великим королём московским, императором русским.»

Преобразования царства Российского, происшедшие при царе Петре привели в том числе к переходу на использование в официальных документах термина «Российская империя» вместо термина «Российское царство». Императоры в России были с 1721 по 1917 год. Первым официальным императором стал Пётр I в 1721 году. Последний император Николай II отрёкся от престола в Февральскую революцию 1917 года. Император обладал верховной самодержавной властью (с 1906 — законодательной властью вместе с Государственной думой и Государственным советом), официально титуловался «Его Императорское Величество» (в сокращённой форме — «Государь» или «Е. И. В.»).

Французская империя

Первая империя 
 Наполеон I (1804—1815)

Вторая империя 
 Наполеон III (1852—1870)

Австрийская империя и Австро-Венгрия 
 Франц II (1804—1835)
 Фердинанд I (1835—1848)
 Франц Иосиф I (1848—1916, с 1867 — император Австрии и король Венгрии)
 Карл I (1916—1918)

Германская империя 

 Вильгельм I (1871—1888)
 Фридрих III (1888)
 Вильгельм II (1888—1918)

Османская империя

Азия

Дайвьет и Вьетнамская империя

Индуистская Виджаянагарская империя

Индуистская Маратхская империя 
 Шиваджи (1674—1680)
 Самбхаджи (1680—1689)
 Раджарам I (1689—1700)
 Тарабай (1700—1707)
 Шахуджи I (1707—1749)
 Раджарам II (1749—1777)
 Шахуджи II (1777—1808)
 Пратап Сингх (1808—1819)

Китайская империя Мин

Китайская империя Сун

Китайская империя Цин

Корейская империя 
 Коджон (1897—1907)
 Сунджон (1907—1910)

Кхмерская империя

Империя Маньчжоу-го 
 Пу И (1934—1945)

Империя Великих Моголов

Монгольская империя

Сикхская империя

Японская империя

Африка

Империя Гана 
Династии Кайамага

Империя Канем-Борно 
Информация о правителях находится в статье об этом государстве

Империя Мали

Империя Сонгай 
 Али Бер (1462—1492)
 Сунни Бару (?)
 Аския Мохаммед I (1493—1538)
 и т. д.

Центральноафриканская империя 
 Бокасса I (1976—1979)

Эфиопская империя

Америка

Империя Ацтеков

Бразильская империя 
 Педру I (1822—1831)
 Педру II (1831—1889)

Империя Гаити

Первая империя 
 Жак I (1804—1806)

Вторая империя 
 Фостен I (1849—1859)

Империя Инков

Мексиканская империя

Первая империя 
 Агустин I (1822—1823)

Вторая империя 
 Максимилиан I (1864—1867)

Океания

Тонганская империя

См. также 
 Пять хороших императоров
 Солдатские императоры

Примечания

Литература 

 Некрасов Г. А. Международное признание российского великодержавия в XVIII в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. Сб. статей, посвящённый Льву Владимировичу Черепнину. — М.: Наука, 1972. — С. 381—388;
 Флоровский А. В. Страница истории русско-австрийских отношений XVIII в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. Сб. статей, посвящённый Льву Владимировичу Черепнину. — М.: Наука, 1972. — С. 389—397;
 Агеева О. Г. Титул императора Петра I и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII в. // Межславянские взаимоотношения и связи. — М., 1999. — С. 5-8;
 Агеева О. Г. Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века // Мир истории: Российский электронный журнал. 1999. — № 5.
 Царь и царство в русском общественном сознании. Мировосприятие и самосознание русского общества. Вып.2. / Отв. ред. А. А. Горский. М.: ИРИ РАН, 1999. — 179 с.
 Глинский Б. Б. К вопросу о титуле «самодержец» (Из истории кодификации Основных законов в 1906 г.) // Исторический вестник. 1913. Февраль.
 Бахтурина А. Ю. Взгляды российской бюрократии на проблему самодержавной государственной власти в начале XX века // Государственные институты России: прошлое и настоящее. М., 1996.
 Куликов С. В. Государственно-правовой дискурс, императорское правительство и думская оппозиция в начале XX в. // Государственно-правовой дискурс, императорское правительство и думская оппозиция в начале ХХ в. // Власть, общество и реформы в России (XVI — начало XX в.). — СПб., 2004;
 Том IV Глава 1. Княжение Василия Димитриевича (1389—1425) // Соловьёв, Сергей Михайлович. История России с древнейших времён — М.: Голос; Колокол-Пресс, 1993—1998.
 

Титулы